Ангст () — немецкая фамилия, в переводе означает «страх» или «беспокойство». Известные носители:

 Ангст, Макс (1921—2002) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1956 года.
 Ангст, Хайнрих (1915—1989) — швейцарский бобслеист, чемпион зимних Олимпийских игр 1956 года.

См. также